Монокини ():
 «Монокини» — российская музыкальная группа, продюсировавшаяся её создателем Максимом Фадеевым.
 Монокини (купальник) — группа видов женского купальника, сильно или полностью обнажающих грудь.
  — альбом немецко-французского дуэта из Берлина «Stereo Total».